Sołtysia – wzniesienie w Górach Kruczych
 Sołtysia – wzniesienie w Kotlinie Jeleniogórskiej